Миронівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Миронівська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Миронівська сільська рада — Сумська область, Шосткинський район
 Миронівська сільська рада — Харківська область, Первомайський район

 Миронівська сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади

 Миронівська сільська рада — назва до 1938 року Миронівської міської ради, колишньої міської ради Миронівського району Київської області